Plancius ist:

 ein römischer Gentilname, siehe Plancier. Angehörige sind:
 Gnaeus Plancius (Steuerpächter) (1. Jahrhundert v. Chr.), diente unter Licinius Crassus in Spanien
 Gnaeus Plancius (Quaestor 58 v. Chr.), unterstützte den exilierten Cicero
 Marcus Plancius Varus (1. Jahrhundert), römischer Senator, Prokonsul der Provinz Pontus-Bythinia, führender Bürger von Perge
 Caius Plancus Varus (2. Jahrhundert), römischer Senator, wohl Suffektkonsul unter Hadrian, führender Bürger von Perge
 Petrus Plancius (1552–1622), niederländischer Theologe, Astronom und Kartograf
 (10648) Plancius, ein Asteroid des Hauptgürtels
 SS Plancius, ein nach Petrus Plancius benannter Postdampfer der niederländischen Reederei Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM)
 MS Plancius, ein 1976 erbautes Passagier-Expeditionsschiff für 114 Passagiere, 89 Meter lang, 14,5 Meter breit, 5 Meter Tiefgang, Heimathafen Vlissingen